Асегуа () — город на северо-востоке Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.

География 
Расположен на границе с Бразилией. По другую сторону границы находится бразильский город Асегуа, причём граница между двумя города проходит по одной из улиц. Через город проходит автомобильная дорога № 8. Абсолютная высота —234 метра над уровнем моря.

История 
23 декабря 1941 года получил статус села (Pueblo), а 14 апреля 1986 года — статус малого города (Villa).

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1511 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая